Bosznia-Hercegovina
Konjsko falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
Konjsko falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Konjsko falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében
Konjsko falu Klissza községben, Split-Dalmácia megyében

Koszovó
Konjsko, falu Lipljan községben, a Koszovói körzetben

Macedónia
Konjsko falu Gevgelija községben.a Délkeleti körzetben
Konjsko falu Ohrid községben, a Délnyugati körzetben
Konjsko falu Resen községben, a Pellagóniai körzetben
Donje Konjsko falu Ohrid községben, a Délnyugati körzetben
Novo Konjsko falu Gevgelija községben.a Délkeleti körzetben

Szlovénia
Konjsko falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban
Konjsko falu Vojnik községben, Savinjska régióban